Шпицберген може да се отнася за:
 Шпицберген – име в някои страни на архипелага Свалбард на Норвегия в Северния ледовит океан
 Шпицберген (Западен Шпицберген до 1969 г.) – най-големият остров в архипелага Свалбард
 Шпицберген – планинска верига в Морето на дъждовете на Луната
 „Шпицберген“ (1838-1850) – шхуна от Беломорската флотилия на Русия
 „Шпицберген“ (2008) – пътнически моторен кораб на Норвегия